Ме́ган Аго́ста-Марчиа́но (; 28 февраля 1987, Уинсор, Онтарио, Канада) — канадская хоккеистка, нападающий. В настоящее время взяла перерыв в хоккее и присоединилась к полицейскому Департаменту Ванкувера в качестве испытательного констебля. Трёхкратная олимпийская чемпионка 2006, 2010 и 2014 годов. Двукратная чемпионка мира 2007 и 2012 годов.

На Олимпийских играх 2010 года стала лучшим бомбардиром женского хоккейного турнира с 15 очками (9 шайб + 6 передач) в 5 матчах, а также разделила титул лучшего снайпера турнира со швейцаркой Стефани Марти (по 9 шайб), была признана самым ценным игроком (MVP) и лучшим форвардом, была включена в символическую сборную женского турнира.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Командные 
CWHL

Международные

Личные 
Студенческая карьера

CWHL

Международные

Рекорды

CWHL 
Наибольшее количество очков в регулярном сезоне CWHL — 80 в сезоне 2011/12

Комментарии

Ссылки 
 
 
 
 
 

Хоккеистки Канады
Хоккейные нападающие
Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой